Numata peut faire référence à :

Patronymes  
 Shinsuke Numata (né en 1978), auteur japonais.
 Yōichi Numata (1924-2006), acteur japonais.
 Yoshiaki Numata (né en 1945), boxeur japonais.
 Numata Jakō (1544-1618), noble japonaise de l'époque Sengoku.
 Yūsuke Numata (né en 1968), seiyū (acteur de doublage japonais).

Toponymes  
 Numata, une municipalité ayant le statut de ville dans la préfecture de Gunma au Japon. 
 Château de Numata, château japonais.
 Domaine de Numata, un fief féodal japonais de l'époque d'Edo situé dans la province de Kōzuke.
 Numata (Hokkaidō), un bourg du district d'Uryū au Japon.

Autres 
 Heliconius numata, un insecte lépidoptère.